

Toponymes

Navès, commune de la comarque du Solsonès, dans la province de Lleida en Catalogne.

Naves, commune de l'Allier.
 Naves, ancienne commune de l'Ardèche, aujourd'hui intégrée aux Vans.
 Naves, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Calmont.
 Naves, commune de la Corrèze.
 Naves, commune du Nord.
 Naves, ancienne commune de la Savoie, aujourd'hui intégrée à  La Léchère.
 Navès, commune du Tarn.
 Nâves-Parmelan, commune de la Haute-Savoie.

Nave en Italie

Naves, paroisse civile rattachée à la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda et la région Centre.

Patronymes 

 Jérôme Naves, joueur de rugby à XV français évoluant au poste d'ailier, natif de Naves et jouant à Oyonnax.
 Raymond Naves (1902-1944), professeur de lettres et résistant français.

Voir aussi 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France